Ваня Кінґ і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Лізель Губер і Ліза Реймонд з рахунком 4–6, 7–6(7–5), 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main Draw

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат США з тенісу, жінки, парний розряд
2011 у жіночому тенісі
2011 в американському спорті